Константин Шестако́в:
 Шестаков, Константин Владимирович (род. 1982) — российский государственный деятель, глава города Владивостока.
 Шестаков, Константин Константинович (1923—1944) — Герой Советского Союза.